HDF steht für:

 Halt deine Fresse, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #H
 Halt die Fresse, deutschsprachiges Online-Fernsehformat
 HDF Kino, Interessenvertretung der deutschen Kinos
 Hauts-de-France (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region
 Flughafen Heringsdorf (IATA-Code), auf Usedom, Deutschland
 Hierarchical Data Format, ein Datenformat
 High Density Fiberboard, siehe Hochdichte Faserplatte
 Hubble Deep Field, Bild eines Teils des Sternenhimmels von 1995
 Hochdichte Faserplatte, ein Holzwerkstoff

HdF steht für:
 Haus der Familie, siehe Familienbildungsstätte, eine Einrichtung der Erwachsenenbildung
 Haus der Freundschaft (Rostock) (seit 2008: Peter-Weiss-Haus)
 Herstellung der Funktionsfähigkeit einer Bahnanlage, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen

Siehe auch:

Abkürzung